МГЕ - Мала гірнича енциклопедія
 МГЕ-46В - гідромасло